Ры́жкин, Ры́жкина — русская фамилия.

Известные носители:
 Рыжкин, Анатолий Андреевич (1938—2021) — ректор Донского государственного технического университета.
 Рыжкин, Вениамин Яковлевич (1903—1981) — учёный в области энергетики, брат И. Я. Рыжкина.
 Рыжкин, Виктор Иванович (род. 1937) — советский фигурист, пятикратный чемпион СССР в спортивных танцах на льду.
 Рыжкин, Владимир Алексеевич (1930—2011) — советский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион (1956).
 Рыжкин, Геннадий Витальевич (род. 1940) — писатель, краевед, журналист, автор гимна Ливенского района.
 Рыжкин, Иосиф Яковлевич (1907—2008) — советский музыковед, педагог и музыкально-общественный деятель, профессор Московской консерватории, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.

 Рыжкина, Марианна Альбертовна (род. 1972) — прима-балерина Большого театра, заслуженная артистка Российской Федерации.